Маши́нопись

 Машинопись — Слепой метод печати
 Русская машинопись — вариант русской раскладки клавиатуры ЙЦУКЕН
 Документ или книга, набранный на печатной машинке — см. Черновик
 Машинопись (альбом)